Die Liste der Haltestellen der Strassenbahn Basel umfasst sämtliche Haltestellen, welche von den Linien der Basler Strassenbahn seit der Eröffnung am 6. Mai 1895 bedient wurden. Da die Waldenburgerbahn mit der Baselland Transport AG fusionierte und in ihr aufging, sind diese Haltestellen ebenfalls enthalten.

Einzelnachweise 

Strassenbahn Basel
Liste (Schienenverkehr)